Sâncrai se poate referi la:

Sâncrai, sat în județul Alba
Sâncrai, sat în județul Harghita
Sâncrai, sat în județul Hunedoara

Nume compuse 
 Eriu-Sâncrai, sat în județul Satu Mare

Vezi și 
 Sâncraiu
 Sâncrăieni

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară